Французский Иностранный легион или Иностранный легион () — войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев.

В отдельные периоды своей истории легион насчитывал свыше сорока тысяч человек личного состава. Так, в августе 1914 года 5 маршевых полков Иностранного легиона насчитывали 42 883 добровольца, представителей более чем 52 национальностей. По состоянию на 2018 год около 8900 человек из более чем 100 стран проходят службу в 11 полках легиона.

История 

Французский Иностранный легион был учреждён в соответствии с указом короля Луи-Филиппа I от 9 марта 1831 года () на основе нескольких . Одним из этих полков был так называемый «Полк Гогенлоэ» () под командованием немецкого князя и французского маршала Людвига Алоиза фон Гогенлоэ, воевавший за роялистов в Революционных войнах и позже служивший французскому королю Карлу X.

Поводом для учреждения Иностранного легиона стала необходимость пополнения личного состава армии Франции, которая вела боевые действия в Северной Африке и намеревалась покорить Алжир. Король Луи Филипп I решил привлечь к службе многочисленных иностранцев, осевших в стране (итальянцы, швейцарцы, испанцы и т.д.), а также граждан Франции, у которых были серьёзные проблемы с законом. Используя Иностранный легион, король мог гипотетически решить две проблемы — создать серию боеспособных воинских формирований, костяк которых составляли граждане, готовые на очень многое ради второго шанса в жизни, а также зачистить страну от нежелательных элементов. Офицерами в новом легионе были чины бывшей армии императора Наполеона Бонапарта. В королевском указе оговаривались несколько важнейших элементов, среди которых было использование легиона исключительно за пределами Франции. В легион могли принять абсолютно любого боеспособного человека: вербовщики никогда не задавали вопросы о его прошлом, а служба иностранца в легионе позволяла ему вернуться на гражданскую службу с новой биографией и новыми документами, в которых не было никакого намёка на возможные былые преступления.

После покорения Алжира в 1847 году услуги легионеров остались и далее востребованными. Так, он участвовал в Крымской войне, приняв в ноябре 1854 года участие в битве под Инкерманом. За всё время боёв под Севастополем оба пехотных полка потеряли 12 офицеров убитыми и 66 ранеными, а также 1625 солдат убитыми и ранеными. Среди погибших был и командир 1-го Иностранного полка полковник , погибший в бою на редуте Шварца 2 мая 1855 года (в том бою англо-французские войска потеряли 118 убитыми и 480 ранеными, причём треть составили легионеры; из 18 офицеров 1-го полка убитыми и ранеными потеряны 14 человек).

В дальнейшем Легион был задействован в большинстве французских колониальных войн, а также в миссиях по поддержанию мира. Днём славы Иностранного легиона стало 30 апреля 1863 года, когда во время Мексиканской экспедиции произошло сражение при Камероне. Перед ротой легионеров под командованием капитана Жана Данжу была поставлена задача разведать окрестности Пало Верде в ожидании конвоя с орудиями, приспособлениями для осады и тремя миллионами франков наличными, предназначавшимися для французских войск, осаждавших Пуэблу. Выдвинувшись после полуночи 30 апреля, легионеры столкнулись с мексиканцами утром того же дня. Осознавая неоспоримое преимущество мексиканцев (1200 пехотинцев и 800 кавалеристов) капитан Данжу со своими людьми занял здание в деревушке под названием Камарон. Чтобы обеспечить безопасность конвоя, мексиканцев было необходимо удержать любой ценой. Зная, что они обречены и спасти их может только чудо, легионеры дали слово стоять до конца. Более десяти часов они противостояли армии мексиканцев. Несмотря на предложения сдаться, легионеры предпочли смерть бесславному плену. Их самопожертвование позволило конвою беспрепятственно добраться до Пуэблы. Вскоре несколько выживших легионеров сдались в плен: мексиканцы, оказав им медицинскую помощь, отпустили их вместе с оружием и деревянным протезом руки погибшего капитана Данжу.

Долгое время Легион нёс службу в Африке, участвуя регулярно в боевых действиях (в Марокко, Сахаре и на Мадагаскаре), но также отличился в сражениях на Дальнем Востоке. В частности, в Сайгоне легионеры сражались против местных разбойничьих банд под названием «чёрные флаги».

Легион участвовал в обеих мировых войнах: в Первую мировую войну, невзирая на положение указа Луи-Филиппа об использовании Легиона исключительно за границами Франции, ему пришлось вступить в сражения против германских частей на территории своего государства; во Вторую мировую войну легионеры воевали в Северной Африке против немецких войск. Позже Легион сражался во Вьетнаме против коммунистических партизан, а в 1954 году он потерпел крупнейшее в своей истории поражение в битве при Дьенбьенфу.

Под зелёно-красным флагом Иностранного легиона с основания до конца 1980-х годов служило более 600 000 человек со всего мира. Согласно речи полковника Морельона (Morellon), за это время свыше 36 000 легионеров пало в бою.

Кампании 
Иностранный легион принимал участие в войнах и операциях в следующих местах:
 Французский Алжир: 1831—1882
 Испания: 1835—1839
 Крымская война: 1853—1856
 Италия: 1859
 Франко-мексиканская война (в том числе, сражение при Камероне): 1863—1867
 Южный Оран (Алжир): 1882—1907
 Тонкин (Вьетнам): 1883—1910
 Формоза (Тайвань): 1885
 Дагомея: 1892—1894
 Судан: 1893—1894
 Мадагаскар: 1895—1901
 Марокко: 1907—1914
 Первая мировая война: 1914—1918
 Ближний Восток: 1914—1918
 Тонкин (Вьетнам): 1914—1940

 Марокко: 1920—1935
 Национально-освободительное восстание в Сирии: 1925—1927
 Вторая мировая война: 1939—1945
 Индокитайская война: 1945—1954
 Мадагаскарское восстание: 1947—1950
 Война за независимость Туниса: 1952—1954
 Война за независимость Марокко: 1953—1956
 Алжир: 1954—1961
 : 1978
 Ливан: 1982—1983
 Война в Персидском заливе, захват иракского аэропорта Аль Салман: 1991
 Миротворческая операция ООН в Сомали, Босния: 1992—1996
 Косово: 1999
 Мали: 2013
 Ирак: 2016

Современность 

Сегодня легион применяют там, где французское государство защищает свои интересы в рамках НАТО или Европейского союза, имеет исторические обязанности (например Кот-д’Ивуар) или где подвергаются опасности французские граждане. В соответствии с указом 1831 года он подчиняется только главе французского государства — в настоящее время Президенту Франции.

В наши дни легион используется не для ведения войны, как раньше, а в основном для предотвращения военных действий в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО, для поддержания мира, для эвакуации людей из регионов войны, для оказания гуманитарной помощи, для восстановления инфраструктуры (например, в Ливане и после цунами 2004 года в Южно-восточной Азии). Наряду с этим легион готов к проведению спецопераций, таких, как бои в джунглях, в ночных условиях, против террористов и для освобождения заложников.

Иностранный легион выполнял миссии в таких горячих точках, как Ирак, Афганистан и Мали, действуя в рамках международных мандатов. В Мали легионеры участвовали в операции «Серваль», в рамках которой оказывали помощь правительству страны в борьбе против исламистских группировок, а также обеспечивали защиту французских граждан в стране. Операция длилась до 2014 года, после чего эту миссию передали другим французским частям в рамках новой операции «Бархан». В то же время некоторые из миссий Легиона остаются тайной: распространена версия, что в 2011 году французский Иностранный легион оказывал помощь ливийским повстанцам в борьбе против Муаммара Каддафи, однако её противники утверждают, что повстанцам помогали иные части вооружённых сил Франции.

Легион имеет 9 бюро набора во Франции (PRLE), 1 центр предварительного отбора в Париже (PILE Nord und Centre de Présélection Nord) и центр подбора в Обане, которые работают круглосуточно. Вербовка для службы в Легионе во многих странах запрещена, поскольку по закону набор в Легион может происходить исключительно на добровольной основе. Записаться на службу можно, только зайдя в бюро набора во Франции и предоставив все документы.

В 2022 году по сообщению агентства Франс-Пресс, после начала российского военного вторжения некоторые украинцы, проходившие службу в рядах иностранного легиона (по состоянию на февраль 2022, из 9500 легионеров 710 — украинцы), вернулись в Украину для защиты страны.

В XXI веке подразделения легиона были дислоцированы в следующих местах:
 Континентальная Франция
 Корсика
 Куру (Французская Гвиана)
 атолл Муруроа (Тихий океан)
 Остров Майотта (Коморские острова)
 ОАЭ (Персидский залив)

Организация и задачи 

Легион состоит из бронекавалерийских, пехотных, сапёрных подразделений и командования. В настоящее время Легион  из восьми полков (в том числе знаменитый 2-й парашютно-десантный, в состав которого входит спецназ Легиона GCP), одной 13-й полубригады и одного специального отряда, а также учебного полка. В составе также есть «Пионеры Иностранного легиона» — церемониальное подразделение, которое открывает шествие Иностранного легиона на парадах. Пионеры (так во французской армии традиционно назывались сапёры) традиционно отращивают бороды, на парадах носят фартуки из бычьей шкуры и несут на плечах топорики.

  (), расположен в г. Обань, в 15 км от г. Марсель (департамент Буш-дю-Рон). На территории этого полка расположено командование Иностранного легиона (COMLE).
  (), расположен в г. Оранж (Orange) (департамент Воклюз). Входит в состав 6-й бронекавалерийской бригады. Изначально был создан в 1921 году на основе кавалерии армии П. Н. Врангеля.
  (), расположен на территории коммуны Лодан-Л’Ардуаз (департамент Воклюз). Входит в состав 6-й бронекавалерийской бригады.
  (), расположен на территории коммуны Сен-Кристоль (Saint-Christol) (департамент Воклюз). Входит в состав 27-й горнопехотной бригады (27e brigade d’infanterie de montagne).
  (), расположен в г. Ним (Nîmes) (департамент Гар). Входит в состав 6-й бронекавалерийской бригады.
  (), расположен в г. Кальви на о. Корсика (департамент Верхняя Корсика). Входит в состав 11-й парашютно-десантной бригады (). Первые воздушно-десантные подразделения, как, например, 1èr régiment étranger de parachutistes (1er REP), уже в 1948 были сформированы в Филипвилле (ныне Скикда, Алжир) и воевали в Индокитае.
  (), расположен в г. Куру (Kourou), заморский департамент Французская Гвиана. Входит в состав сил СВ Франции в Гвиане (FAG — Forces armées en Guyane).
  (), расположен в городе Кастельнодари (Castelnaudary) (департамент Од), учебный полк Иностранного легиона.
  (), распложена в Ларзаке.
  () на Коморских островах (о. Майотта, Индийский океан). Входит в состав сил СВ в южной зоне Индийского океана (FAZSOI — Forces armées de la zone sud de l’océan Indien).

Ранее существовавшие (расформированные) полки:
  ();
  ().

По оценкам французских источников на 2017 год, в Легионе проходили на тот момент службу от 7,5 до 8 тысяч солдат и офицеров 150 национальностей.

Командиры

Условия отбора в Легион

Уголовное прошлое 
Отбор кандидатов с момента образования Легиона ведётся исключительно на добровольной основе. В начале истории Легиона личность добровольцев проверяли в лучшем случае поверхностно, за счёт чего многие преступники смогли путём вступления в Легион скрыться от преследования. Отслужившие в Легионе в начале XX века (в частности, Эрнст Юнгер) писали, что Легион тогда считался местом «для грабителей и бродяг», где обходились грубо с военнослужащими и придирались по любому поводу за «жалкие несколько су в день». После Второй мировой войны подобным правом «на забвение» пользовались немецкие военные и их пособники из других стран, стремившиеся избежать ответственности за совершённые ими преступления. В связи с этим сложился миф, что Легион принимает абсолютно любых преступников или скрывает их от правосудия. В настоящее время всех желающих вступить в Легион проверяют по базе данных Интерпола: в случае установления судимости за убийство, изнасилование или торговлю наркотиками человека исключают из Легиона немедленно, однако при этом в расчёт не берутся приводы в полицию за мелкое хулиганство. Досье на каждого кандидата может собирать офицер службы безопасности легиона, который неофициально выезжает в страну, откуда прибыли кандидаты, и собирает на каждого досье.

Возраст и сроки контрактов 
В отличие от других французских военных подразделений, контракт на службу в легионе могут подписать только мужчины в возрасте от 17,5 до 39,5 лет, причём от тех, кому не исполнилось 18 лет, требуется письменное согласие родителей или опекунов. Женщины не имеют права проходить службу, хотя за историю Легиона имело место одно исключение — в Легионе служила британка Сьюзан Трэверс в звании адъютант-шефа с середины 1940-х до середины 1950-х годов. Согласно сложившимся законам, первый контракт легионера заключается ровно на 5 лет. Все последующие могут быть подписаны на срок от 6 месяцев до 5 лет. В течение первого пятилетнего контракта у легионера имеется возможность получить звание капрала, а впоследствии и сержанта.

Этапы отбора 
Все желающие попасть в Легион приходят в парижский Форт-де-Ножан или центр отбора в городе Обань, где предоставляют свои личные данные и документы. Кандидаты во время отбора проходят полное медицинское обследование, тест на физическую подготовку и выносливость (например, пробежать за 12 минут не менее 2,8 км), психотехнические тесты (преимущественно задачи на логику, техническую сообразительность и головоломки) и собеседование в три этапа при участии офицеров службы безопасности. Собеседование с офицером разведки на жаргоне «гестапо» — кандидат должен объяснить мотивацию службе безопасности и подробно рассказать свою биографию, не скрывая ни единого факта, чтобы убедить службу безопасности в своей готовности служить в Легионе. Рекруты должны сообщать о себе достоверную информацию, которую офицеры безопасности смогут проверить: в случае утаивания какой-то информации или лжи кандидата немедленно исключают.

В начале XX века отбор добровольцев в Легион, нёсший службу в Северной Африке, вёлся преимущественно в Марселе: состояние кандидата оценивали доктор, проводивший тщательное предварительное обследование, и комендант, которому доброволец мог рассказать о своих причинах вступления в Легион. Как правило, отклонялись кандидатуры тех, кому по итогам обследования выносили вердикт Usure générale (Общая изношенность организма) — чаще всего её наблюдали у более возрастных кандидатов (в том числе тех, кто уже служил в Легионе). В настоящее время проводятся доскональный медицинский осмотр и серьёзный тест на физподготовку, приводящие к отсеву многих лиц. В частности, в Легион не допускаются лица с плохим состоянием зубов, хроническими осложнениями после хирургических операций, наркозависимые, больные онкологическими заболеваниями и т. д. Проверки длятся в течение нескольких дней в вербовочном пункте, причем кандидату не позволяется никаких отношений с внешним миром, при входе отбираются документы.

По окончании всех испытаний кандидата либо принимают, либо отказывают ему в приёме, выплачивая небольшую компенсацию (из расчёта около €30 в день). Деньги он получает за выполнение какой-либо работы в виде уборки территории или помещений. Обычно исключаются после каждого теста несколько человек, показавших худшие результаты: некоторым позволяется подать повторную заявку через 3 месяца, полгода, год или полтора года, в то время как другие этого права лишаются пожизненно.

Считается, что из примерно 500 человек ежемесячно около 20 человек проходят все этапы отбора и отправляются на учёбу в Кастельнодари, которая длится четыре месяца.

Юридический статус легионера

Гражданство Франции 
После трёх лет службы легионер имеет право запросить французский вид на жительство.

При идеальном послужном списке за три года службы легионер может подать запрос о предоставлении французского гражданства. В то же время, согласно закону, единогласно принятому Сенатом в 1999 году, легионер, раненый во время боевых действий, автоматически получает право на получение французского гражданства независимо от срока службы, то есть становится «французом по праву пролитой им крови» (). Изначально министр юстиции Франции активно выступала против принятия этого закона, однако многочисленные возмущения со стороны ветеранов Легиона привели к тому, что в конце года закон всё же был принят. Легионеры имеют право жениться, если они восстановили свою настоящую личность (по ходатайству, но не ранее чем после одного года службы) или имеют сержантское звание (например Sergent, Sergent-Chef, Adjudant), или звание капрала, старшего капрала (Caporal, Caporal-Chef) после пятилетнего контракта.

Является ошибочным мнение о том, что легионеры причисляются международным правом к наёмникам — причиной ошибочного мнения является тот факт, что среди наёмников нередко встречались лица, ранее служившие в Иностранном легионе.

Смена имени и фамилии 
В прошлом кандидат в легионеры, заполняя анкету, мог по желанию вписать как свои подлинные имя и фамилию, так и другое имя, а иногда и менял собственный возраст. При заполнении анкеты иногда он указывал соображения, которыми руководствовался, вступая в Легион. В наши дни вступивший в ряды Легиона новобранец получает так называемый Anonymat, который содержит его новое имя и фамилию, место и дату рождения, а также новые имена родителей. Все эти данные вносятся в служебный паспорт (Carte d’identité militaire) легионера. В течение первых трёх лет службы легионер может либо вернуть своё старое имя, пройдя процедуру «ратификации», либо принять новое имя (Anonymat), которое он получил во время зачисления в ряды Легиона. При подаче документов на гражданство Франции человек, сохранивший прежнее имя, всё ещё имеет возможность сменить фамилию: ему предлагают список из фамилий, начинающихся на ту же букву, что и его прежняя.

Зарплаты и пенсии 
Новобранец со стажем 10 месяцев, служивший на территории Франции, в 2008 году получал ежемесячную зарплату в размере 1 тыс. евро, но в случае командировки в Африку (например, в Джибути) его зарплата достигала 2500 евро. Парашютисты получали около 1800 евро во Франции и свыше 3 тысяч евро во время командировки в Африке ежемесячно. Сержант-шеф получает около 1800 евро ежемесячно, служа на территории Франции. Офицеры высокого ранга могли получать зарплату до 5 тыс. евро, однако она обычно у легионеров рассчитывается, исходя и из количества детей у легионера. После выхода на пенсию легионер получает дополнительную пенсию в размере 800 евро, которая также зависит от того, где он служил и сколько времени (у парашютистов учитывается и количество прыжков).

В связи с пенсионной реформой, затронувшей всю французскую армию и легион в том числе, молодые люди, решившие связать свою судьбу с легионом, должны будут прослужить 19 с половиной лет для того, чтобы получать пенсию. Для поступивших на службу до 1996 года этот срок был равен пятнадцати годам. Легионер, отслуживший хотя бы один контракт, может просить о предоставлении ему места в доме «ветеранов легиона», основанному в 1953 году (во время Индокитайской войны) для легионеров, раненых в бою.

Вопрос дезертирства 
Со времён образования Легиона имели место случаи дезертирства. Одним из любимых мест для дезертирства был Суэцкий канал: когда корабль с легионерами проходил по каналу, дезертирам достаточно было спрыгнуть с судна и доплыть до берега. Оказавшись на нейтральной территории, они фактически рвали все отношения с легионом. Легион принимал все меры для того, чтобы поймать и наказать дезертиров. Задержание и возвращение каждого из легионеров обретало публичный характер: пойманного встречали злорадными выкриками, а сам он рассказывал подробности своего побега.

Долгое время популярным был миф о том, что всех дезертиров офицеры не просто отлавливали, но ещё и избивали, заставляя их насильно вернуться в строй. В действительности это было распространено как минимум до середины XX века, однако в дальнейшем дезертиров стали удерживать в Легионе долгими разговорами и убеждениями без применения грубой силы. Как правило, большую часть дезертиров в настоящее время составляют те, кто не выдержал учебные курсы в Кастельнодари, но именно с их подачи в общественности распространяются слухи якобы о не искоренённой до сих пор «дедовщине» в Легионе.

Боевая подготовка 
Новобранцы, успешно прошедшие вступительные тесты, проходят четырёхмесячное обучение в городе Кастельнодари (недалеко от Тулузы). Обучение легионеров предусматривает серьёзную подготовку в учебном лагере: бойцы изучают оружие, тактику, историю легиона, а также французский язык. Если во время предварительного отбора кандидатам, которые не знают французский, можно было что-то объяснить на их родном языке, то во время службы в Легионе весь разговор и всё обучение ведётся исключительно на французском языке. К концу первого года службы каждый легионер обязан знать не менее 500 французских слов. Тот французский, на котором общаются легионеры, является в некотором роде специфическим

Также важнейшим компонентом службы в Иностранном легионе является крайне жёсткая дисциплина. Новобранцы, которые успешно прошли обучение, распределяются по полкам в зависимости от потребностей легиона и уровня подготовленности каждого бойца.

Легионеры из полков, дислоцированных во Франции, регулярно отправляются на учения и в командировки в Джибути, Французскую Гвиану и на остров Реюньон. Те, кто служат в Гвиане, проходят специальные курсы выживания в условиях экваториального леса, однако эти курсы не обходились без пострадавших (обычно они получали ранения или царапины, которые из-за высокой влажности плохо заживали). Служившие в Джибути нередко попадали в больницу из-за страшной жары. Обычно командировка длится около 4 месяцев.

Доля иностранцев 
Должности офицеров в Иностранном легионе занимают почти всегда только граждане Франции, причём этими офицерами являются кадровые военные французской армии, выбравшие легион для прохождения службы. Граждане Франции также могут проходить службу в легионе, записываясь иногда под другой национальностью.

Русские 
За историю существования Иностранного легиона в его рядах служило достаточно много русских, большую часть которых составляли представители Белой эмиграции. Вербовщики Легиона активно принимали русских солдат: так, после Первой мировой войны в легион вступили около 10 тысяч солдат Русского экспедиционного корпуса, воевавшего во Франции против Германии. Русские бойцы в составе Легиона участвовали в боях против берберов, туарегов и иных племён Северной Африки. Более того, офицерский состав 1-го иностранного кавалерийского полка был почти полностью представлен офицерами Русской армии Врангеля.

Участвовавшие в войнах французского Магриба легионеры русского происхождения имели контакты с местной русской диаспорой, участвовали в богослужениях и социальных инициативах местных православных приходов, поднимался вопрос о назначении специального православного капеллана для них.

В 1940 году значительная часть русских легионеров перешла из 1-го иностранного кавалерийского полка в 13-ю полубригаду в Сиди-бель-Аббесе, пытаясь добиться разрешения отправиться в Финляндию для помощи местной армии в боях против РККА, однако французы отказали им в этой просьбе. Позже ряд легионеров участвовали в сражениях Второй мировой войны против немцев, в том числе и под Нарвиком. После Второй мировой войны часть советских военнопленных предпочла не возвращаться на родину, а продолжить службу в Легионе.

Среди выдающихся легионеров русского происхождения наиболее известны казачий поэт Николай Туроверов, автор стихотворного цикла «Легион»; писатель и автор романа о Легионе Виктор Финк; дослужившийся до звания генерала армии Франции Зиновий Пешков; генерал-лейтенант Русской императорской армии Борис Хрещатицкий, вступивший в легион в звании лейтенанта; будущий Маршал Советского Союза и министр обороны Родион Малиновский, участвовавший в боях Первой мировой в составе Русского легиона чести при ; писатель и анархист Самуил Шварцбурд и многие другие.

В наши дни в Легионе служат многие уроженцы бывшего СССР и стран бывшего Варшавского договора, участвующие в операциях в горячих точках. В 2000-е годы среди русских добровольцев выделялись три группы: романтически настроенные граждане, слышавшие что-то о Легионе; бывшие военные; бывшие члены группировок, успевшие уехать до получения судимости и скрывавшиеся от бывших сообщников.

Немцы 
Известно, что немцы проходили службу в Иностранном легионе ещё в начале XX века. Эрнст Юнгер в автобиографической повести «Африканские игры» упоминал выходцев из Эссена, Бремена и Кёльна, а также говорил, что немецкоговорящие легионеры (немцы, австрийцы и швейцарцы) составляли более трёх четвертей рядового состава.

Существуют сведения, что после Второй мировой войны значительную долю легионеров составляли немцы, служившие прежде в вермахте и Ваффен-СС. В разных источниках приводятся разные цифры: согласно немецким источникам, эта доля варьировалась от 60 до 80 % личного состава легионеров; по оценке военного историка Бернарда Фолла, она не превышала более 35 %. Поскольку архивы Легиона закрыты, определить точную долю не предоставляется возможным. Также на этом фоне распространены слухи, что немецкие кандидаты в легионеры в плане национальностей записывались как австрийцы, швейцарцы, бельгийцы и т.д., не указывая свои подлинные данные. В 2006 году немцы составляли лишь 2 % личного состава.

Прочие иностранцы 
В рядах Легиона также служили бывшие бойцы движения Сопротивления из разных европейских стран: Франции, Югославии и Польши. Часть этих иностранцев участвовали в сражении при Дьенбьенфу: распространена легенда, что именно в этом бою погибли большинство легионеров, прежде служивших в вермахте. В настоящее время восточные европейцы образуют самую большую группу (около одной трети) среди легионеров. Четверть — южноамериканцы. Пятая часть легионеров — на самом деле французы, которые получили новую личность (то есть — имя, документы, гражданство) и теперь числятся канадцами, бельгийцами, люксембуржцами или монегасками.

С 1831 по 2014 годы в рядах Легиона прослужило около .

Вооружение и военная техника 

Вооружение и военная техника Легиона аналогична ВВТ механизированной пехоты и бронекавалерии Сухопутных войск Франции, за исключением инженерного полка Легиона.

Основным штатным оружием является штурмовая винтовка HK416, которая приходит на замену традиционно используемому пехотинцами автомату FAMAS. Для огневой поддержки применяются пулемёты FN Minimi, FN MAG или AA-52. Снайперы используют снайперские винтовки FR-F2 и Barrett M82. Для борьбы с бронетехникой противника легионеры используют ПТРК «Милан», для артиллерийской поддержки — 120-мм буксируемый миномёт МО-120-РТ.

Традиционно легионеры носят и комплект экипировки пехотинца FELIN, принятый на вооружение ВС Франции.

Из образцов штатной для легионеров бронетехники выделяются следующие:
 AMX-10RC — колёсный танк, вооружён 105-мм нарезной пушкой F2. Выполняет роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой.
 VBCI — колёсная боевая машина пехоты 1970-х годов. Основное вооружение состоит из 25-мм автоматической пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта.
 VAB — бронетранспортёр, вооружён одним пулемётом калибра 12,7-мм в турели.

Униформа и символика 
Иностранных легионеров можно узнать по их белому кепи (), который носит рядовой состав. Цвет берета в Легионе зелёный (Béret vert) и значок (Insigne béret) носят, как во всей французской армии, справа. Во французском иностранном легионе все военнослужащие, от рядового легионера — до генерала носят легендарные ботинки «Rangers», которые с 1952 года производят на обувных фабриках в Marbot (Neuvic), Argueyrolles (Vitre), Bally (Moulins) и Tortora (Marseille).

Герб Легиона — граната с семью языками пламени. Цвета легиона — зелёный и красный. (Зелёный символизирует страну, красный — кровь. Если подразделение легиона находится в бою, то треугольный вымпел Легиона вешается так, чтобы красная сторона была наверху: «Кровь на стране»). Девиз легиона: «Легион — наше отечество» (). Для более полного внедрения этого лозунга в сознание каждого легионера его контакты с внешним миром в первые пять лет службы ограничиваются и контролируются — Легион действительно становится для легионера семьёй и домом.

Особенностью Легиона является песня «Le Boudin», которую, за исключением марша, всегда поют в стойке «смирно!». Другая особенность — типичный темп маршировки легионеров. В то время как другие армейские подразделения маршируют со скоростью 120 шагов в минуту, в Легионе делают только 88. Это связано с тем, что в африканских районах дислоцирования часто были песчаные почвы, что затрудняет марш с большим темпом.

Организации бывших легионеров 
Хотя число немцев в Иностранном легионе сейчас невелико, ввиду значительного числа бывших легионеров, в Германии существуют десятки клубов и организаций бывших иностранных легионеров (Amicale des Anciens de la Légion étrangère), которые в большинстве состоят из легионеров, которые служили в Индокитае и Алжире.

Они регулярно встречаются, заботятся о традиции и ездят на разные праздники во Францию. В большинстве этих организаций принимают и людей, которые никогда не служили в Легионе. Дезертиры и выгнанные из Легиона не принимаются. По этой причине каждый новый член (если это бывший легионер) проверяется  ().

Влияние на армии мира

Художественный образ 

 См. также :Категория:Французский Иностранный легион в популярной культуре
Ветеран легиона Персиваль Рен создал романтизированный образ легиона, получивший широкую популярность в массовой культуре, в своей трилогии «Beau Geste» (1924), «Beau Sabreur» (1926) и «Beau Ideal» (1928). Первый и наиболее известный из этих романов, «Красавчик Жест», был переведён на русский язык в 1928 г. С. Колбасьевым под названием «Похороны викинга». В 1939 г. роман был экранизирован в Голливуде (в главной роли — Гари Купер).

В 1930-е и 1940-е гг., когда этот романтический образ был наиболее востребован, романы об Иностранном легионе писали также Эдгар Райс Берроуз («Тарзан и „Иностранный легион“» из цикла книг о Тарзане), Енё Рейтё («Невидимый легион» и «Три мушкетёра в Африке») и Виктор Финк («Иностранный легион»). К тому же времени относится неоромантический стихотворный цикл Туроверова.

Писатель и философ Эрнст Юнгер является автором автобиографической повести «Африканские игры» (1934), главный герой которой — школьник Герберт Бергер — сбегает из школы, пересекает франко-германскую границу и записывается в ряды военнослужащих Иностранного легиона.

См. также 
 Испанский легион

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 Жан Брюнон Жорж Маню : История элитных войск Иностранный легион 1831—1955. — : Изографус, 2003.
 Журавлёв В. В. Повседневная жизнь Французского Иностранного легиона: «Ко мне, Легион!» — М.: Молодая гвардия, 2010. — 347 с. — ISBN 978-5-235-03355-9
 
 
 Paul Bonnecarrère: Frankreichs fremde Söhne — Fremdenlegionäre im Indochina-Krieg. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2000, ISBN 3-613-01144-1
 Rajko Cibic: Geliebte gehasste Legion — Der abenteuerliche Lebensweg eines slowenischen Fremdenlegionärs. Verlag Lutz B. Damm, Jenbach 1996, ISBN 3-85298-020-8
 Pierre Dufour: La Légion en Algérie. Editions Lavauzelle, Panazol 2002, ISBN 2-7025-0613-5
 Pierre Dufour: La Légion étrangère 1939—1945. Heimdal, Bayeux 2000, ISBN 2-84048-130-8
 Pierre Dufour: La Légion étrangère en Indochine 1945—1955. Lavauzelle, Paris 2001, ISBN 2-7025-0483-3
 Dominique Farale: Mystérieuse Légion Etrangère de 1831 à nos jours. D.I.E. Paris 2005, ISBN 2-914295-16-2
 Peter Hornung: Die Legion — Europas letzte Söldner. Meyster-Verlag, München 1982, ISBN 3-8131-8123-5
 Yers Keller, Frank Fosset: Frankreichs Elite — Legions-Paras und Kommandos, Gendarmerie-Sondereinsatzgruppen GIGN, Kampfschwimmerkommando Hubert. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2001, ISBN 3-613-02103-X
 Peter Macdonald: Fremdenlegion — Ausbildung, Bewaffnung, Einsatz. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1993, ISBN 3-613-01518-8
 Volker Mergenthaler: Völkerschau — Kannibalismus — Fremdenlegion. Zur Ästhetik der Transgression (1897—1936). Tübingen 2005, ISBN 3-484-15109-9
 Eckard Michels: Deutsche in der Fremdenlegion. 1870—1965, Mythen und Realitäten. Schöningh, Paderborn 2000, ISBN 3-506-74471-2
 Guido Schmidt: Der Cafard — Als Fallschirmjäger bei der Fremdenlegion. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1997, ISBN 3-613-01795-4
 David Jordan: Die Geschichte der französischen Fremdenlegion von 1831 bis heute. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 3-7276-7157-2
 Blaise Cendrars: Wind der Welt. Abenteuer eines Lebens. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1990, ISBN 3-518-40262-5
 Friedrich Glauser: Gourrama. Unionsverlag, Zürich 1999, ISBN 3-293-20148-2
 Erich Krieger: Wohin führt dein Weg. Books on demand, Norderstedt 2002, ISBN 3-8311-4395-1
 Philip Rosenthal: Einmal Legionär. Goldmann, München 1987, ISBN 3-442-06679-4
 Peter Eggenberger: Mord in der Fremdenlegion. Appenzeller Verlag, ISBN 3-85882-298-1
 Simon Murray: Tagebuch eines Fremdenlegionärs. Verlag L. B. Damm, Jenbach 1994
 Zbigniew Truszczyński: Afrykańskie wędrówki z Legią Cudzoziemską. Bellona, Warszawa 2002, ISBN 83-11-09386-5
 Жан Брюнон и Жорж Маню: Иностранный легион 1831—1955. — : Изографус, 2003.

Ссылки 

 
 Журнал «Kepi Blanc»
 Сайт бюро рекрутирования, содержащий информацию, необходимую для желающих поступить на службу.
 Иностранный легион. Русский сайт.
 
 
 

Вооружённые силы Франции
 
Воинские части и формирования, созданные в 1831 году